Die Copenhagen Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. Februar bis 2. März 2003 in Kopenhagen stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.  In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Tennis Championships und in Acapulco die Abierto Mexicano Pegaso gespielt, die beiden zur Kategorie ATP International Series Gold gehörten, während das Turnier in Kopenhagen nur zur International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Lars Burgsmüller, der dieses Jahr im Achtelfinale auf seinen Vorjahresfinalgegner Olivier Rochus stieß und deutlich unterlag. Rochus zog anschließend das zweite Mal in Folge ins Finale ein, konnte dieses Mal gegen Karol Kučera aber erneut nicht gewinnen. Kučera seinerseits gab im Turnierverlauf keinen Satz ab und gewann vier Jahre nach seinem letzten den sechsten und letzten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Michael Kohlmann und Julian Knowle, traten erneut an und waren dieses Jahr an Position 4 gesetzt. Erneut zogen sie ins Finale ein und standen einer tschechischen Paarung gegenüber. Gegen Tomáš Cibulec und Pavel Vízner verloren sie aber in drei Sätzen. In dieser Konstellation gewannen Cibulec und Vízner den ersten Titel. Für Cibulec war es der zweite, für Vízner vierte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Kopenhagen